Гран-при США 2022 года (официально ) — 19-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1», который прошёл 21—23 октября на автодроме «Трасса Америк» в США. Это был 19-й этап сезона 2022, 51-й Гран-при США в истории и 43-й в рамках чемпионатов мира Формулы-1.

Поул со временем 1:34,356 выиграл Карлос Сайнс на Ferrari.

Гонку 13-й раз за сезон выиграл Макс Ферстаппен на Red Bull. Вторым стал Льюис Хэмилтон на Mercedes, третьим финишировал Шарль Леклер на Ferrari.

Примечания

Ссылки 
 

 

Спорт в США в 2022 году
Гран-при США